Свенціцький Олександр Миколайович (1891 — †?) — підполковник Армії УНР.
 Свенціцький Мечислав (* 1936) — польський співак, актор і режисер.
 Свенціцький Павлин (1841–1876) — український письменник польського походження, поет, перекладач, редактор, громадський діяч, педагог, журналіст.